San Juan County je název čtyř okresů ve Spojených státech amerických:
 San Juan County (Colorado) – okres státu Colorado
 San Juan County (Nové Mexiko) – okres státu Nové Mexiko
 San Juan County (Utah) – okres státu Utah
 San Juan County (Washington) – okres státu Washington